Діола — група мов із Західноатлантичної групи
 Діола — група народів у західній Африці